Хандак

 Хандак — историческое название Ираклиона
 Хандак (битва у рва) — попытка племени Бану ан-Надир, курайшитов, племени Гатафан и племени Бану Курайза захватить Медину в 627 году
 Хандак — фамилия